Benz Patent-Motorwagen steht für folgende Autos:

 Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 (auch Benz Patent-Motorwagen), 1886
 Benz Patent-Motorwagen Nummer 3, 1886–1894
 Benz Patent-Motorwagen Victoria, 1893–1900
 Benz Patent-Motorwagen Velo, 1894–1901, siehe Benz Velo
 Benz Patent-Motorwagen Ideal, 1898–1902